Allred kan som auktorsförkortning betyda:

 Kelly Allred
 Kelly W. Allred

Robotskapade auktorsförkortningar